A Copa do Brasil Feminino de 2016 foi a décima e última edição desta competição futebolística da modalidade feminina organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Ela foi disputada por 32 equipes entre os dias 24 de agosto e 26 de outubro de 2016.

A disputa apresentou um regulamento semelhante dos anos anteriores, sendo composta por cinco fases eliminatórias. O Audax, que participou do torneio sob uma parceria com o Corinthians e acabou conquistando o título desta edição após vencer o São José na decisão.

Participantes e regulamento
Assim como as edições anteriores, o evento foi disputado por 32 equipes, qualificadas ou indicadas pelas federações estaduais. O regulamento, por sua vez, colocou as agremiações em jogos eliminatórios com o chaveamento pré-definido.

Chaveamento

Ligações externas
 Website oficial da Confederação Brasileira de Futebol.
 
 

Copa do Brasil de Futebol de 2016
Copa do Brasil de Futebol Feminino